Дворе́ц — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 9 км к северо-западу от города Пскова, на реке Великая, восточнее от впадения в неё реки Каменка.

Население 

Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 25 жителей, по переписи 2010 года — 30 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района